Ridolfo Brignole Sale est le nom porté par plusieurs membres de l'illustre famille génoise des Brignole Sale, dont :
 Ridolfo Emilio Brignole Sale (1708-1774), doge de Gênes du  au .
 Ridolfo Brignole Sale (1784-1832), évêque titulaire d'Assuras.

Homonymie de personnes